Resum de l'activitat de la temporada 1973-1974 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Promoció de descens

Resultats finals 
 Campió: Real Betis.
 Ascens a Primera divisió: Real Betis, Hèrcules CF, UD Salamanca.
 Descens a Segona divisió: CE Castelló, Racing de Santander, Real Oviedo CF.
 Ascens a Segona divisió: Barcelona Atlètic, Cultural Leonesa, Deportivo Alavés, RC Recreativo de Huelva.
 Descens a Tercera divisió: CA Osasuna, Deportivo de La Coruña, Llevant UE, Linares CF.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1973
Competicions esportives del 1974